Гане́ева — женская форма фамилии . Известные носительницы:

* Ганеева, Венера Ахатовна (род. 1955) — советская и российская оперная певица.
 Ганеева, Вера Александровна (род. 1988) — российская метательница диска.
 Ганеева, Лиана Альбертовна (род. 1997) — российская хоккеистка.
 Ганеева, Милана Наильевна (род. 1997) — российская порноактриса.
 Ганеева, Фатима Нуретдиновна (1909—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.